M51 () — тяжёлая бронированная ремонтно-эвакуационная машина США 1950-х годов. Создана в 1951—1954 годах с использованием компонентов тяжёлого танка M103. Всего за время серийного выпуска в 1954—1955 годах было выпущено 187 БРЭМ M51, остававшихся на вооружении до 1970-х годов.

Литература 
 R.P.Hunnicutt. Firepower: A History of the American Heavy Tank. — Presidio Press, 1988. ISBN 0-89141-304-9

Бронированные ремонтно-эвакуационные машины США
Гусеничная бронетехника